

Personen 
 Fritz Scheeren (1891-1973), Amerikaans honkbalspeler
 Ole Scheeren, Duits architect
 Peter Scheeren (1955), Nederlands schaker

Zie ook 
 Scheer (doorverwijspagina)
 Scheren, het verwijderen van haar op de huid door het af te snijden ter hoogte van de huid